Михаил Ненашев:
 Ненашев, Михаил Иванович (1918—1993) — генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда.
 Ненашев, Михаил Петрович (1960—2021) — российский военный и политический деятель, депутат Государственной Думы РФ V созыва.
 Ненашев, Михаил Фёдорович (1929—2019) — советский и российский журналист и учёный-историк.